Panara (geslacht)
 Panara (India)